Пассаван — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Пассаван, Иоганн Давид (1787—1861) — немецкий живописец и историк искусства.

Топоним

Франция 
  — французская коммуна департамента Ду.